Csehország
 Štěpánovice, település a Brno-vidéki járásban
 Štěpánovice, település a České Budějovice-i járásban